Seawatch steht für:
 Seawatch, englischer Trivialname von Angelica lucida, einer Art der Engelwurzen

Sea-Watch steht für:
 Sea-Watch, deutscher Verein
 Sea-Watch, deutsches, bis 2018 privat betriebenes Seenotrettungsschiff des Vereins Sea-Watch
 Sea-Watch 2, niederländisches, privat betriebenes Seenotrettungsschiff des Vereins Sea-Watch (heute Lifeline)
 Sea-Watch 3, niederländisches, privat betriebenes Seenotrettungsschiff des Vereins Sea-Watch